Туровская — женская форма русской фамилии .

 Туровская, Майя Иосифовна (1924—2019) — советский и российский театровед и кинокритик, историк кино, сценарист, культуролог.
 Туровская — деревня в Вельском районе Архангельской области России.